

Sigle 
 Internazionale dei Partiti Pirata – organizzazione internazionale dei Partiti Pirata
 Popolari per l'Italia – partito politico italiano
 Partito Popolare Italiano – nome di più partiti politici italiani:
Partito Popolare Italiano (1919) – fondato da don Luigi Sturzo nel 1919
Partito Popolare Italiano (1994) – fondato nel 1994 da Mino Martinazzoli
 Patto per l'Italia – coalizione di centro attiva in Italia nel 1994.
 Philips Phonografische Industrie – nome originario della Philips Records
 Pixels per inch – pixel per pollice, unità di misura della risoluzione. Non vanno confusi con i dots per inch (punti per pollice).
 Physical Presence Interface.
 Plan position indicator – indicatore di posizione in piano, in aeronautica
 Proton Pump Inhibitor – inibitore di pompa protonica
 Primo Punto Intervento
 Psychopathic Personality Inventory – test per la valutazione della psicopatia.
Punto di primo intervento

Codici 
 PPI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Port Pirie (Australia)
 ppi – codice ISO 639-3 della lingua paipai

Fisica 
 pp I – ramo della catena protone-protone